Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Ann Jones che hanno battuto in finale Judy Tegart Dalton e Julie Heldman 7-6, 3-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1971